Kaligula – cesarz rzymski
 Caligula – rodzaj motyla